Centro bezeichnet:

 Región Centro, argentinische Großregion
 Centro (Bemori), osttimoresische Aldeia in der Landeshauptstadt Dili
 Centro (Caitaso), osttimoresisches Dorf im Suco Faturasa, Gemeinde Aileu
 Centro (Tucumán), Stadtteil San Miguel de Tucumáns, Argentinien
 Centro (La Paz), Stadtteil von La Paz, Bolivien
 Centro (Tabasco), Gemeinde in Mexiko
 Região Centro, Region Portugals
 Centro (Madrid), Stadtteil Madrids, Spanien
 Centro (Montevideo), Stadtteil Montevideos, Uruguay
 Centro (Rio de Janeiro) Zentrum von Rio de Janeiro
 Centro Oberhausen, Einkaufszentrum in Oberhausen

Siehe auch:
 El Centro
 Monte Centro